Kasetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kasetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kasetjärnet (Laxarby socken, Dalsland, vid Kaserna), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kasetjärnen (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kasetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kasetjärnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Kasetjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Kasetjärnen, sjö i Dals-Eds kommun,  (16,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn